Снайперська гвинтівка Драгунова (СВД, Індекс ГРАУ — 6 В1) — 7,62-мм радянська снайперська гвинтівка Драгунова (СГД), розроблена в 1958–1963 роках групою конструкторів під керівництвом Євгена Драгунова.
 Східний видавничий дім — ТОВ «Східний видавничий дім» (СВД) — видавництво у Донецьку, засноване 11 лютого 1998 р. «Українським культурологічним центром». Співзасновник і перший директор видавництва  В. С. Білецький.
 СВД (сімейство радіоприймачів) — «Супергетеродин усехвильовий з динаміком» (СВД) — сімейство радянських побутових радіоприймачів, що випускалися на заводі ім. Козицького та Олександрівському радіозаводі з 1936 по 1941 роки.
 Синдром вегетативної дисфункції (СВД) — хвороба або синдром захворювання, під яким розуміють функціональні розлади вегетативного відділу нервової системи, судин, серця, центральної нервової системи.

Див. також 
 МСП (значення)
 Ельф (зброя)
 Джміль (значення)
 АПС (значення)
 АПБ (значення)
 НСПУ (значення)

Акроніми